Анто́н Микола́йович Мака́ренко ( — ) — український військовик, молодший сержант Збройних сил України, учасник Війни на сході України.

Життєпис 
У часі війни — командир відділення 330-го центрального вузла фельд'єгерсько-поштового зв'язку ГШ ЗСУ.

Обставини загибелі 
9 лютого 2015 року вояки їхали на вантажівці ЗІЛ та штабному УАЗі з надписом «Укроп» від міста Артемівськ до Дебальцевого та потрапили під обстріл поблизу села Логвинове — у верхній частині «дебальцівського виступу». Дещо пізніше автівки було знайдено, а про військовиків не було відомостей. Тоді ж у ЗІЛі загинули майор Олексій Гуртов, старший лейтенант Василь Білак, сержант Роман Чорнобай, солдат Роман Совлич, в УАЗі — полковники Ігор Павлов та Сергій Циганок, підполковник Артур Музика, майор Святослав Василенко.

Довгий час його ім'я було у списках зниклих. Похований у місті Дніпро на Краснопільському цвинтарі як тимчасово невстановлений вояк, ділянка № 79. Ідентифікований за експертизою ДНК.

Примітки

Джерела 
 Макаренко Антон Миколайович 

Уродженці Калити
Померли в Бахмутському районі
Поховані на Краснопільському цвинтарі
Військовики військ зв'язку України